Кабанов — російське прізвище. Відомі носії:

 Кабанов Василь Григорович (1908—1945) — радянський офіцер-танкіст, Герой Радянського Союзу (1945)
 Кабанов Володимир Єгорович (1918—1977) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945)
 Кабанов Євген Іванович (1918—1989) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944), генерал-майор авіації
 Кабанов Кирило Сергійович (1992 р.н.) — російський хокеїст
 Кабанов Костянтин Михайлович (1922—1979) — радянський військовий льотчик-штурмовик, Герой Радянського Союзу (1945)
 Кабанов Михайло Михейович (1919—1943) — сержант РСЧА, Герой Радянського Союзу (1944, посмертно)
 Кабанов Олександр Євгенійович (1973 р.н.) — український сценарист, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Кабанов Олександр Михайлович (1968 р.н.) — український російськомовний поет
 Кабанов Олексій (1971 р.н.)  — український музикант і композитор
 Кабанов Павло Антонович (1920—1985)  — старший сержант РСЧА, Герой Радянського Союзу (1944)
 Кабанов Павло Олексійович (1897—1987)  — генерал-полковник технічних військ ЗС СРСР, Герой соціалістичної праці (1943)
 Кабанов Петро Григорович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кабанов Сергій Леонідович (1971—2016) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кабанов Тарас Володимирович (1981 р.н.)  — український футболіст.

 Кабанова
 Кабанова Ірина Іванівна ( 1964) — радянська і білоруська актриса театру і кіно, завідувачка кафедри сценічної мови і вокалу Білоруської державної академії мистецтв.

Російські прізвища